

Nom de famille 

Alan Merrill (1951-2020), rockeur, guitariste et auteur-compositeur américain.
Bob Merrill (1921-1998), compositeur, parolier et scénariste américain ;
 Dina Merrill (1925-2017), actrice et productrice américaine ;
 Edward Wilson Merrill, scientifique spécialiste des matériaux
 Elmer Drew Merrill (1876-1956), botaniste américain ;
 Gary Merrill (1915-1990), acteur américain ;
 Gretchen Merrill (1925-1965), patineuse artistique américaine ;
 James Merrill (1926-1995), poète américain ;
 Jon Merrill (1992-) joueur de hockey sur glace américain ;
 Kieth Merrill (1940-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Paul Merrill (1887-1961), astronome américain spécialiste en spectroscopie ;
 Stuart Merrill (1863-1915), écrivain et poète franco-américaine.
 Winifred Edgerton Merrill (1852-1951), mathématicienne et éducatrice américaine.

Toponyme 

 Merrill, ville de l'Iowa ;
 Merrill, ville du Maine ;
 Merrill, ville de l'Oregon ;
 Merrill, ville du Wisconsin.

Divers 
 Merrill, prénom anglais notamment porté par Merrill Elam et Merrill Heatter
 Merrill Lynch, société financière américaine
 Skidmore, Owings and Merrill, cabinet d'architectes
 Merrill's Marauders, troupes terrestres américaines aux combats de jungle sur le théâtre d'opérations de Chine, Birmanie et Inde durant la Seconde Guerre mondiale